Jméno Pavel Jasanský nosí více osob:
 Pavel Jasanský (fotograf) (1938–2021) – český fotograf, grafik a sochař
 Pavel Jasanský (sportovní střelec) (1968–2018) – český mistr světa ve sportovní střelbě